Sidi Boubker kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Sidi Boubker (kommun i Marocko, Marrakech-Tensift-Al Haouz), Kelaa-Des-Sraghna, 
 Sidi Boubker (kommun i Marocko, Oriental), Jerada, 

Robotskapade Marockoförgreningar